Résultats détaillés du tournoi de Wimbledon 2011,  du championnat de tennis de Wimbledon et troisième Grand Chelem de l'année qui se déroule du  au . C'est l'un des six différents tournois tenus dans le All England Lawn Tennis and Croquet Club à Wimbledon, Londres en Angleterre (Royaume-Uni).

En simple, Novak Djokovic (messieurs) et Petra Kvitová (dames) remportent Wimbledon pour la première fois.

Faits marquants

Avant le tournoi 
 John Isner et Nicolas Mahut se retrouvent au premier tour de cette édition, un an après leur affrontement historique lors du match le plus long de l'histoire.
 Kim Clijsters, tête de série , déclare forfait à cause d'une blessure à la cheville droite.

Pendant le tournoi 
 En quart de finale, le Français Jo-Wilfried Tsonga élimine le Suisse tête de série  et six fois vainqueur Roger Federer, provoquant la deuxième défaite de Federer d'affilée à ce stade du tournoi. Il devient ainsi le premier joueur à avoir battu Federer dans un tournoi du Grand Chelem après avoir été mené deux sets à zéro, faisant tomber une série de 178 matchs.
 En battant Jo-Wilfried Tsonga en demi-finale, Novak Djokovic atteint la finale du tournoi et est assuré de devenir numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière à l'issue du tournoi, succédant à Rafael Nadal. C'est la première fois depuis 7 ans qu'un joueur autre que Federer et Nadal accède à la place de numéro 1. Djokovic devient aussi le premier Serbe à atteindre le sommet du classement mondial.
 Petra Kvitová remporte son premier tournoi du Grand Chelem dès sa première finale.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP
 

2011
Wimbledon
Wimbledon
Tennis en Angleterre en 2011
Tennis en juin 2011
Tennis en juillet 2011